Зимнее — пресноводное озеро на территории Амбарнского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,7 км², площадь водосборного бассейна — 54,6 км². Располагается на высоте 86,8 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на четыре километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро течёт река без названия, которая впадает в губу Курку на севере Верхнего Кумозера. Из Верхнего Кумозера вытекает река Верхняя Куземка, впадающая в Пильдозеро, через которое протекает река Воньга, впадающая, в свою очередь, в Белое море.

В озере расположено не менее семи безымянных островов различной площади.

К югу от озера проходит автозимник.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000003450.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Пильдозера
Озёра Лоухского района